Pożarów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pożarów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Pożarów, un village dans la voïvodie de Lubusz